Жюси́ () — название нескольких коммун:
 во Франции
 Жюси — в департаменте Эна
 Жюси — в департаменте Мозель
 Жюси — в департаменте Йонна

См. также 
 в Швейцарии
 Жюсси — коммуна кантона Женева в Швейцарии